Алекса́ндр Меле́нтьев:
 Мелентьев, Александр Николаевич (1885—1942) — морской офицер, начальник Морского генерального штаба (1919—1920).
 Мелентьев, Александр Прокопьевич (1919—1945) — Герой Советского Союза.
 Мелентьев, Александр Реммович (1954—2015) — советский стрелок, Олимпийский чемпион в стрельбе из произвольного пистолета, тренер.